Ssestrunj je lahko: 
 Sestrunj, otok 
 Sestrunj, naselje na otoku Ssestrunj